Álvaro Urquijo (né en 1962), chanteur et guitariste espagnol.
 Enrique Urquijo (1960-1999), chanteur et guitariste espagnol.
 Julio Urquijo est un écrivain, bascologue et académicien basque espagnol.
 Mariano Luis de Urquijo (1768-1817), homme d'État espagnol.